Рау́ль Рами́рес:
 Рамирес, Рауль (род. 1953) — мексиканский теннисист.
 Рамирес, Рауль (1927—2014) — мексиканский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, монтажёр и продюсер.